Het Nederlands kampioenschap dammen 1991 werd van 23 maart tot en met 6 april 1991 (met als rustdagen 24 en 31 maart) in Drachten gespeeld. 
Winnaar met 17 punten uit 13 partijen en 1 punt voorsprong op Gérard Jansen, Hendrik van der Zee en Hein Meijer werd Rob Clerc die daarmee zijn 6e nationale titel behaalde.  
Hij deelde bij het ingaan van de slotronde de koppositie met de provinciale favoriet van der Zee (die na de 7e ronde alleen aan kop stond) maar die verloor zijn laatste partij van Meijer.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 1991
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen
Dammen